George Washington puede referirse a:

Personas
George Washington (1732-1799) primer presidente de los Estados Unidos.
George Washington, inventor y hombre de negocios estadounidense. 
George Washington DeLong, oficial de la Marina de los Estados Unidos.
George Washington Hough, astrónomo estadounidense. 
George Washington Gale Ferris, ingeniero estadounidense.
George Washington Carver, científico, botánico, micólogo e inventor afroamericano.
George Washington Williams, jurista, historiador, clérigo y político estadounidense.
George Washington Goethals,  oficial del ejército de los Estados Unidos.
George Washington Montgomery, escritor español y estadounidense e hispanista.
George Washington Crile, cirujano estadounidense.
George Washington Cable, novelista norteamericano.

Además
USS George Washington, nombre recibido por varios buques de la Armada de los Estados Unidos.
Puente George Washington,  puente colgante de Nueva York.
George (Washington), ciudad del estado estadounidense de Washington.
George Washington Colonials, equipo deportivo de la Universidad George Washington.
Universidad George Washington, universidad en Washington D. C.
George Washington (miniserie), serie televisiva sobre la vida de George Washington.